Флаги муниципальный районов России:
 Флаг Грачёвского района (Оренбургская область)
 Флаг Грачёвского района (Ставропольский край)